Marquart ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Marquart (1945–2012), deutscher Journalist, Autor und Hörfunkmoderator 
 Bernd Marquart (* 1958), deutscher Jazzmusiker
 Felix Marquart (1858–1920), Verbandssekretär und Mitglied des Deutschen Reichstags
 Friedrich Marquart (1889–1983), deutscher Landrat, Abgeordneter des Provinziallandtages der Provinz Hesse-Nassau
 Johannes Marquart (* 1909), Kryptoanalytiker im Oberkommando des Heeres
 Joseph Marquart (1864–1930), deutscher Orientalist und Historiker  
 Ludwig Clamor Marquart (1804–1881), deutscher Apotheker und Unternehmer
 Margret Marquart (1928–2004), deutsche Missionsärztin und Theologin
 Peter Marquart (um 1956–2009), deutscher Eisenbahningenieur
 Rose Eisner-Marquart (1883–1940), deutsche Malerin und Grafikerin
 Simon Marquart (* 1996), Schweizer BMX-Rennfahrer

Siehe auch: 
 Marquard
 Marquardt
 Markwardt